

Wydarzenia 

 Poselstwo rzymskie powróciło z Macedonii oznajmiając, że król Perseusz szykuje się do wojny
 Mimo nieustających walk w Ligurii w Rzymie powstała komisja przydzielająca obywatelom rzymskim i Latynom ziemie w tym regionie
 W Rzymie wprowadzono święto bogini Flory i igrzyska na jej cześć; odbywały się od 28 kwietnia do 3 maja